Вильге́льм Виндельба́нд (; 11 мая 1848, Потсдам, Королевство Пруссия — 22 октября 1915, Гейдельберг, Германская империя) — немецкий философ-идеалист, глава баденской школы неокантианства.

Биография 
Родился в семье прусского служащего. Учился в университетах Йены (где слушал лекции Куно Фишера) и Гейдельберга (где слушал лекции Лотце). Добровольцем участвовал во франко-прусской войне 1870. В Берлине защитил диссертацию «Учение о случайности» (1870), габилитировался в 1873.

После защиты диссертации Виндельбанд начинает преподавательскую деятельность в Лейпциге: через три года он приват-доцент, а через шесть лет — профессор. Профессор в Цюрихе (1876). С 1877 — профессор университета во Фрайбурге, с 1882 — в Страсбург, с 1903 — в Гейдельберге. Член Гейдельбергской академии наук с 1910.

Философия 
Виндельбанд известен следующими трудами по истории философии:

 «История древней философии», 1888; рус. пер. 1893;
 «История новой философии», Bd 1—2, 1878—80; рус. пер., Т. 1—2. 1902—05.

В них философские системы прошлого излагаются с кантианских позиций. Виндельбанд устраняет из учения Канта «вещь в себе», пытаясь таким образом преодолеть дуализм его философии субъективистским путём.

Философию Виндельбанд определяет как «… критическую науку об общеобязательных ценностях» («Прелюдии», СПБ, 1904, с. 23), как нормативное учение, основанное на оценочных суждениях, на познании должного, и противопоставляет её опытным наукам, основанным на теоретических суждениях и эмпирических данных о сущем. Ценности понимаются Виндельбандом как априорные, трансцендентальные, общезначимые. Признавая конечной целью исторического прогресса самоопределение человечества в соответствии с «этическим идеалом», Виндельбанд сводит социальные проблемы к этическим. Дуализм мира действительности и мира ценностей он объявляет «священной тайной», обнаруживающей ограниченность нашего познания и устремляющей нас в сферу ценностей религиозных.

Разрабатывая методологию наук, Виндельбанд расчленил науки на:

 номотетические — имеющие дело с законами
 идиографические — изучающие единичные явления в их неповторимости.

Сочинения 

 Истории новой философии (, Bd. 1—2, 1878-80)
 История философии (, 1892)
 История и наука о природе (, 1894, 2-е изд. Strassburg, 1904)
 Über Willensfreiheit. — 4. Aufl. — Tübingen, 1923.

В русском переводе:
 О свободе воли. — , 1905
 Платон. — 4-е изд. — , 1909.
 Философия в немецкой духовной жизни 19 столетия. — , 1910.
 История Новой философии. — : 2007
 Философия культуры и трансцендентальные идеализм // Культурология XX век.  — 1995.

Примечания

Литература 
 Плеханов Г. В. О книге В. Виндельбанда // Соч. — Т. 17. — , 1925. — С. 155—159.
 Яковенко Б. Вильгельм Виндельбанд // Вопросы философии и психологии. — 1916. — Кн. 132—133.
 Блонский П. Современная философия. — Ч. 1. — , 1919.
 Rickert Н. Wilhelm Windelband. — 2. Aufl. — Tübingen, 1929.
 В. Виндельбанд История философии 1884 (перевод с немецкого П. Рудина) С.-Петербург акционерное общество «издатель» 1898 (Дозволено цензурой С.-Петербурга 19 марта 1898 г)

Ссылки 

 
 Вильгельм Виндельбанд/ Wilhelm Windelband
 Вильгельм Виндельбанд (1848—1915)
 История Новой философии. Том 2

Неокантианство
Философы Германии
Философы XIX века
Философы XX века
Историки философии
Участники Франко-прусской войны
Преподаватели Цюрихского университета
Ректоры Страсбургского университета
Члены Гейдельбергской академии наук
Члены Баварской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук